Die Super League Darts 2017 (offiziell Target Super League Darts Germany 2017) war ein Qualifikationsturnier, welches von der Professional Darts Corporation (PDC) zum fünften Mal veranstaltet wurde. Es diente der Ermittlung eines deutschen Teilnehmers an der PDC World Darts Championship 2018.

Das Turnier begann am 28. Januar 2017 mit dem ersten Spieltag und endete am 18. November 2017 mit den Play-Offs.

Den Sieg sicherte sich Kevin Münch, welcher im Finale den Titelverteidiger Dragutin Horvat mit 10:3-legs schlagen konnte.

Qualifikation 
An der fünften Ausgabe der Super League Darts nahmen 16 Spieler teil, von denen sich 12 in der Vorjahressaison qualifiziert haben. Daniel Zygla verließ die Super League Darts, weshalb eine Wildcard an Robert Marijanovic vergeben wurde. Die restlichen 3 Plätze wurden durch den Super League Qualifier vergeben. Das Qualifikationsturnier fand am 8. Januar 2017 in Düsseldorf statt.

Folgende Spieler waren Teil der Super League Darts 2017:

Vorrunde 

An insgesamt 5 Turnierwochenenden werden die Vorrundenspiele ausgetragen. Gespielt wird an jedem Turnierwochenende im Modus Jeder gegen Jeden. Jeder Sieg bringt hierbei einen Punkt. Die 8 besten Spieler qualifizieren sich am Ende der Vorrunde für die Play-Offs. Die Spieler auf den Plätzen 15 und 16 steigen aus der Super League ab. Der Spieler auf dem 14. Platz darf erneut beim Super League Qualifier antreten.
Die Vorrundenspiele werden im Modus Best of Legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus ist best of 11 legs.

Spielorte

Tabelle

Play-Offs 
Die Play-Offs fanden am 18. November 2017 in Mönchengladbach statt.

Modus 
Die acht verbliebenen Spieler wurden anhand ihrer Tabellenposition in zwei Gruppen eingeteilt, in welcher Jeder gegen Jeden spielt. Der Spielmodus war erneut best of 11 legs. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten spielten dann in einem Halbfinale mit dem Modus best of 15 legs die zwei Finalisten aus. Das Finale wurde im Modus best of 19 legs ausgetragen.

Ergebnisse 

Gruppe A

Gruppe B

Die Zahl neben dem Spieler gibt den geworfenen 3-Dart-Average an.

Ergebnisse bei der Weltmeisterschaft 
Kevin Münch qualifizierte sich mit seinem Finalsieg für die PDC World Darts Championship 2018. In der Vorrunde traf er auf den Russen Alexander Oreschkin und konnte ihn mit 2:0 in Sätzen besiegen. In der Hauptrunde gelang ihm dann eine Sensation, indem er den ehemaligen Weltmeister Adrian Lewis mit 3:1 in Sätzen aus dem Turnier warf. In der zweiten Runde konnte er jedoch von dem Spanier Toni Alcinas gestoppt werden und verlor mit 1:4 Sätzen.

Weblinks 
 Spielbericht auf dartn.de
 Spielbericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2017
Dartveranstaltung 2017